Cactus Springs puede referirse a:
Estados Unidos
Cactus Springs, condado de Clark, Nevada.
Cactus Springs, condado de Nye, Nevada.